Il singolare del torneo di tennis Columbus Open 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Andrew Pattison 7-5, 6-3, 7-5.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Columbus Open 1972